Vladimir Khozin (Moscou, 3 de julho de 1989) é um futebolista profissional russo, meia, milita no FC Krylya Sovetov Samara.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Torpedo Moscou